Le terme police de la route peut désigner des unités spécifiques de police dans différents pays, qui ont autorité sur les autoroutes ou routes nationales. 

Voici une liste non-exhaustive :

  : la WPR pour Wegpolitie Police de la Route en français et en néerlandais, unité de la police fédérale belge.
  : l'unité centrale de police de la route, unité de la police grand-ducale.

Police